Lakagrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lakagrynnan, Korsholm, Österbotten, 
 Lakagrynnan, Vasa, Österbotten,

Se även
Lakagrund
Lakagrundet

Robotskapade Finlandförgreningar